Neighbours har flere betydninger:

 "Neighbours" (sang) − en sang af Rolling Stones fra 1981
 Neighbours (tv-serie) − en australsk sæbeopera
 Neighbours (band) − et dansk band med Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen